Grevie socken kan syfta på:

 Grevie socken i Bjäre härad
 Mellan-Grevie socken i Oxie härad
 Östra Grevie socken i Oxie härad